Обероттмарсхаузен () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Аугсбург. Подчиняется управлению Гроссайтинген. Население составляет 1653 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 8,60 км². Официальный код  —  09 7 72 186.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии